Кара́ев (Кара́ева) — фамилия.

Известные носители 
 Караев, Абдулла Исмаил оглы (1910—1968) — азербайджанский советский учёный-физиолог.
 Караев, Абульфаз Фарадж оглы (1885—1952) — советский врач-педиатр.
 Караев, Алан Таймуразович (род. 1977) — российский спортсмен (армрестлинг, сумо).
 Караев, Александр Акимович (1915—1984) — Герой Советского Союза.
 
 Караев, Алигейдар Керим оглы (1896—1938) — государственный деятель Азербайджана и СССР.
 Караев, Али-Овсат Керимович (1914—1988) — советский горный инженер, нефтяник.
 Караев, Асад Гасан Али оглы (1884—1938) — азербайджанский общественный и политический деятель.
 Караев, Батыр (род. 1980) — узбекский футболист.
 Караев, Виталий Сергеевич (1962—2008) — мэр Владикавказа.
 Караев, Георгий Николаевич (1891—1984) — советский военный историк, писатель, генерал-майор.
 
 Караев, Джахангир Мурсал оглы (1950—2013) — советский азербайджанский джазовый композитор, пианист и педагог.
 Караев, Джума Дурды (1910—1960) — советский партийный деятель.
 Караев, Дэги Русланович (1975) — латвийский журналист и общественный деятель.
 
 Караев, Клыч (1907 — ?) — Герои Социалистического Труда.
 Караев, Магомед Хассякович (1920—1941) — взорвал путепровод в Харькове во время Великой Отечественной войны.
 Караев, Мурад Рабаданович (1960—2012) — советский борец вольного стиля.
 Караев, Назим Алигейдарович (род. 1927) — советский и российский геофизик.
 
 Караев, Фарадж Кара оглы (род. 1943) — азербайджанский и российский композитор, профессор.
 Караев, Худойназар (1905—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.



См. также

Примечания